Psusennes ist der Name folgender Personen:

 Psusennes I., dritter altägyptische König der 21. Dynastie
 Psusennes II., siebter altägyptische König der 21. Dynastie